Иои́ль (, Йоэ́ль, означает «Ягве есть Бог»), сын Вафуила, — первый ветхозаветный пророк, по преданию оставивший после себя запись своих проповедей (Книга пророка Иоиля). По объёму книги Иоиля его относят к так называемым «малым пророкам».

Жизнеописание 
Родился и жил в V веке до н. э.(по другим оценкам между IX и II вв до н. э.) в Иудее. 

Общепринятое деление «Книги пророка Иоиля» на три главы восходит к изданию Вульгаты, осуществлённому в 1205 году английским богословом Стефаном Лэнгтоном. «Книга пророка Иоиля» состоит тематически из двух основных частей (Иоил 1. 1 — 2. 27 и 2. 28 — 3. 21). Первая часть содержит пророчества, связанные с ситуацией Иудеи в современном пророку положении, вторая часть содержит пророчества о Страшном Суде.

Согласно христианской традиции, Иоиль предсказал сошествие Святого Духа на апостолов: «…излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши… также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего» (Иоил.2:28-29). Эти слова цитирует апостол Петр в День Пятидесятницы: «Это есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать» (Деян.2:16-18).

Примечания

Литература